Lough Derg o Derg es el nombre de dos lagos irlandeses:
 Lough Derg (Shannon): un gran lago en el río Shannon.
 Lough Derg (Donegal): un pequeño lago lugar de peregrinación cristiana.